Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди клубов проводится KNDB с 1910 года. Клуб-рекордсмен по числу побед — Damvereniging Huissen. У него  13 национальных титулов.

Система проведения 
С 1910 года до 1983 года игры не проходили осенью. В сезоне 1984/85 шли в осенне-зимний период.

В настоящее время высшим классом является почетный класс (Honorary). Ниже располагаются два основных класса Premier A и Premier В, ещё ниже стоят три первых класса — класс A, класс В и класс С. И, наконец, ещё ниже расположены пять вторых классов. В каждом классе от 10 до 12 команд.

Повышение и понижение в классе происходят напрямую и через плей-офф.

Призёры 

* не завершён

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Нидерландов среди клубов на сайте KNDB 

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам